Abendtal heißen Täler:

 Abendtal (Afte), rechte Talmulde zur Afte gegenüber Bad Wünnenberg, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Abendtal (Erlenbach), rechte Talmulde zum rechten Oberlauf des Erlenbachs (rechter Zufluss der Sulm) bei Erlenbach, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Abendtal, Obertal bis vor Rustenfelde des Rustebachs, rechter Zufluss der Leine vor Arendshausen, beide Orte im Landkreis Eichsfeld, Thüringen